Boole steht für:
 George Boole (1815–1864), englischer Mathematiker, Logiker und Philosoph
 (17734) Boole, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Bool
 Boule
 Bowle